Нуристанцы (,  «житель Страны Света»), бывш. кафи́ры (,  «неверный») — группа родственных племён, населяющих прежде всего провинцию Нуристан на северо-востоке Афганистана, часть живёт также в провинции Кунар и в о́круге Читрал в Пакистане. Область расселения представляет собой труднодоступные долины южного склона Гиндукуша в верховьях рек Алинагар, Печ и др. Численность нуристанских племён составляет около 120 тыс. чел. Говорят на нуристанских языках, которые входят в индоиранские языки.

Нуристанцы известны прежде всего тем, что до конца XIX в. не подчинялись равнинным мусульманам и сохраняли традиционную политеистическую религию (см. Гиндукушская религия).

История 

Особое положение нуристанских языков в арийской ветви индоевропейской семьи языков предполагает раннюю изоляцию языковых предков нуристанцев от остальных индоиранцев. Предполагается, что предки нуристанцев были первыми индоевропейцами, населившими регион к югу от Гиндукуша и в дальнейшем они всё дальше оттеснялись в горы носителями индоиранских языков, где на их этногенез большое субстратное влияние оказало местное неиндоевропейское население.

Некоторые исследователи связывают предков кафиров-нуристанцев с древними камбоджами () — народом в горах Гиндукуша, ориентируясь на нуристанские топонимы k’om/kāmozi. Предполагается также, что название «кафиры» связано с исторической областью Капиша (, др.кит. Ki-pin, др.греч. Kapisenē), название которой отражено в имени современной афганской провинции Каписа. Преобразованный в *Kapir, этот этнотопоним был в дальнейшем переосмыслен мусульманами как кафир, что только подкреплялось неприятием горцами ислама.

Давление на горцев-язычников с распространением в долине притоков Инда ислама, особенно после образования империи Махмуда Газневи, только возросло. В результате подобного вытеснения кафиров в XV в. часть народа калаша продвинулась в Читрал, где положила начало калашской народности, ассимилированной в языковом плане дардоязычными аборигенами.

Из-за традиционных чёрных одежд кафиров Гиндукуша мусульмане называли «сияпушами» ( «покрытый чёрным»), легенды о которых до сих пор бытуют в Памиро-Гиндукушском регионе. Впервые сияпуши упоминаются в биографиях Тимура (кон. XIV в.). Кафиры отвечали на давление и попытки насильственного обращения в ислам грабительскими набегами в нижележащие земли, и к их святыням мусульманам не было доступа.
 
В конце XIX в. после проведения линии Дюранда Кафиристан оказался в афганской сфере влияния, и афганский эмир Абдур-Рахман решил окончательно покорить языческих горцев. В 1896 году он предпринял смелый зимний поход на Кафристан, до этого считавшиеся недоступными зимой вследствие глубокого снежного покрова во входах в долины. С этого события начинается исламизация Кафристана, переименованного в честь успешного завоевания мусульманами в «Нуристан» ( «страна света»). Небольшая группа кафиров-кати, бежавшая от исламизации в британский Читрал, недолго сохраняла веру и тоже была постепенно обращена в ислам. В Новое Время в Афганистане нуристанцы оказались включены в межплеменную борьбу за власть и гражданские войны, и стали довольно ревностными последователями суннитского ислама.

В 2001 году афганским правительством была выделена особая провинция Нуристан, территория которой раньше была поделена между провинциями Лагман и Кунар. Нуристанцы избавились от засилия пуштунской бюрократии, пренебрежительно относившейся к новообращённым мусульманам, и получили значительное влияние на своей земле.

Племена 
У нуристанцев традиционно существуют группы селений, называемые в литературе «племенами». Однако в отличие от пуштунских племён эти группировки не отличаются чётким самосознанием и представляют собой географические объединения разных патрилинейных кланов (родов). Эти объединения охватывают речную долину или её часть. Большинство из нуристанских языков охватывает несколько таких микрорегионов, разделяясь на соответствующие диалекты:

Язык прасун (васи-вари) 
 Васи (vās’i) — 6 селений в долине реки Васи-гул (, , от имени главного селения Пронс/Парун). Язык отличается большей архаичностью и противостоит всем остальным нуристанским языкам. В языческие времена парунцы-васи считались другими нуристанцами с одной стороны «непрестижным народом» вследствие невоинственности и миролюбия, с другой — почитались хранителями общенуристанских святынь и религиозными лидерами. С водворением ислама народ васи прекрасно справляется и с ролью исламского религиозного лидера региона.

Язык кати (камката-вири) 
 Ката (kāt’a, также kāntozi, kātir) — наиболее широко распространённая группа нуристанцев, распространившаяся в результате миграций в историческое время на несколько долин. Западная и восточная область расселения ката разделены ареалом васи.
 Западные ката
 долина Ктиви (Кантиво) — 3 селения
 долина Рамгэл — 21 селение
 долина Кулем — 3 селения
 Восточные ката
 верхняя часть долины Ландаи (Башгал) — 13 селений
 Читрал — 3 селения
 Ком (k’om, также kāmozi)
 нижняя часть долины Ландаи — 10 селений
 долина Кунара — 8 селений
 Мумо (mumo) — 3 селения в средней части долины Ландаи
 Дунгул/Кшто (duŋul/kṣt’o) — 3 селения в долине Дунгул
 Джаши (jāš'i)
 нижняя часть долины Ландаи — 1 селение
 южный Читрал — 2 селения

Язык ашкун 
 Собственно Ашкун (āṣku˜)
 Базаи-гал — 3 селения
 Масе-гал — 10 селений
 Титин — 6 селений
 Сану (sāma, , в долине р. Печ) — 6 селений
 Грамсана (grāmsaṇā, , в долине р. Печ) — 2 селения

Язык вайгали (калаша-ала) 
Самоназвание — kalaṣa
 Ваи (väi)
 долина Вайгал — 4 селения (Вайгал, Амешдеш, Джамач, Жёнчигал)
 верхний Кунар — 3 селения (Велигал, Цюки, Марет)
 нижний Парун — 1 селения (Четрас)
 верхний Печ — 2 селения (Кюшт, Бюни)
 Чима-нишеи (čima-nišei) — 6 селений (Нишейграм, Чаригал, Шинагал, Мюлдеш, Кегал, Акун)
 Ва(н)та (vā˜t) — 1 селения (Вант)
 Замиа (zamiā) — 1 селение (диалект земиаки) (Замия)

Язык трегами 
Долина Трегами (tregāmi) — 3 селения (Катар, Гамбир, Девоз)

Традиционная культура 

Политеистическая религия и традиции нуристанцев уходят корнями в культуру древних ариев, трансформированную под влиянием местного субстрата.

Традиционное хозяйство нуристанцев основывается на строгом разделении труда: разведением скота (коровы, козы) занимаются мужчины, земледелием (пшеница, ячмень, а с Нового Времени кукуруза) — женщины. Важную роль также играли такие мужские занятия как охота, виноградарство и изготовление вина. В языческие времена Кафиристан славился ремесленной продукцией, распространявшейся по Гиндукушу и Памиру, при этом ремесленники составляли особое, полурабское сословие, лишённое большинства ритуальных и социальных прав.

Важную роль у всех кафиров (кроме прасунцев) играла война: грабительские набеги небольшими группами прежде всего на нижележащие селения мусульман. (Напротив, отношения с исмаилитами за основным хребтом Гиндукуша носили в основном мирный характер). Военные подвиги (количество награбленного и число убитых врагов) повышали «ранг» совершившего и давали ему дополнительные права в общине и в совершении ритуалов. Другим путём увеличения общественного почёта было устройство «праздника заслуг» — ритуальных пиршеств для всей общины.

Агнатические группы объединялись в селения (grom, ср. ведич. grāma-), в свою очередь составлявшие гуры (gur, ср. ведич. gotra-), возглавлявшиеся советом (uro) влиятельных представителей родов (имелись титулы «джешt» и «мир»). Все кафирские племена, несмотря на периоды взаимной вражды, объединялись в религиозный союз почитателей бога Имры/Мары (кати Imrā, прасун Mārā < арийск. *Yama rājan- «Яма царь»), главное святилище которого располагалось в долине Прасун/Парун. Имелись также официальные жрецы uta.

Если ещё в начале XX в. европейские этнографы собирали мифы и сказания о кафирских богах, то с уходом поколений, помнивших языческие времена, ислам прочно вошёл в жизнь нуристанцев, и элементы гиндукушской религии остаются только в виде отдельных пережитков.

Известные нуристанцы 
 Шурмач, Мохаммад Акбар — министр по делам национальностей Афганистана (1987—1989).

Примечания

Литература 
 Коган А. И. Дардские языки: Генетическая характеристика. М.: Восточная литература РАН, 2005. ISBN 5-02-018460-8
 Кочнев В. И. Нуристанцы // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С. 390.
 Карл Йеттмар. Религии Гиндукуша. Пер. с нем. 524 с., М., Наука, 1986 г.
 Аналитическая антропология — Кафиристан 

Народы Афганистана
Народы Пакистана
Индоевропейские народы
Индоиранские народы